I detentori del titolo erano Duilio Beretta e Roberto Quiroz ma non hanno preso parte al torneo.

Andrés Artuñedo e Roberto Carballes hanno sconfitto in finale Mitchell Krueger e Shane Vinsant per 5-7, 7-65, [10-5]

Teste di serie 

 Oliver Golding /  Jiří Veselý (quarti di finale)
 George Morgan /  Mate Pavić (secondo turno)
 Hugo Dellien /  Diego Hidalgo (secondo turno)
 Andrés Artuñedo /  Roberto Carballes (campioni)

 Luke Saville /  João Pedro Sorgi (secondo turno)
 Mate Delić /  Filip Horanský (primo turno)
 Thiago Monteiro /  Bruno Sant'Anna (secondo turno)
 Ben Wagland /  Andrew Whittington (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2011